Buor-Jurjach ist der Name folgender Flüsse in Ostsibirien (Russland):
 Buor-Jurjach (Alaseja), Nebenfluss der Alaseja
 Buor-Jurjach (Indigirka), Nebenfluss der Indigirka
 Buor-Jurjach (Selennjach), Nebenfluss des Selennjach
 Buor-Jurjach (Tschondon), Nebenfluss des Tschondon
 Buor-Jurjach (Ujandina), Nebenfluss der Ujandina